Тремонти () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Тремонти, Даниэль (род. 1977) — чилийский футболист.
 Тремонти, Джулио (род. 1947) — итальянский юрист и политик, педагог.
 Тремонти, Марк (род. 1974) — американский музыкант, гитарист и сооснователь групп Creed и Alter Bridge.